La gara di combinata maschile dello sci alpino dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 13 febbraio 2018, a partire dalle ore 11:30 (UTC+9), presso il  comprensorio sciistico di Jeongseon.

Lo sciatore austriaco Marcel Hirscher ha conquistato la medaglia d'oro, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente ai francesi Alexis Pinturault e Victor Muffat Jeandet.

Risultati

Informazioni 

Data: Martedì 13 febbraio 2018

Inizio della gara di discesa: 11:30 
Pista di discesa: Jeongseon Downhill
Partenza: 1195 m, arrivo: 545 m
Lunghezza: 2050 m, dislivello: 650 m
Tracciatore: Hannes Trinkl, 25 porte

Inizio della gara di slalom: 15:00 
Pista di slalom: Jeongseon Slalom
Partenza: 745 m, arrivo: 545 m
Dislivello: 200 m
Tracciatore:  Jani Hladnik, 60 porte

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 DSQ = squalificato (disqualified)
 Pos. = posizione

Note

Bibliografia 
 The Pyeongchang Organising Committee for the XXIII Olympic Winter Games, Official Results Book - Alpine Skiing, Olympic World Library

Collegamenti esterni
 

Combinata maschile
Competizioni sportive a Daegwallyeong